Жеребёнок — многозначное слово:
 Жеребёнок — детёныш коня и кобылы.
 Жеребёнок — персонаж русской сказки «Конёк-Горбунок».
 «Крылатый жеребёнок» (1949) — первая книга венгерского поэта Ференца Юхаса (род. 1928).
 «Жеребёнок» (1959) — короткометражный фильм по рассказу М. А. Шолохова, реж. Владимир Фетин. 
 «Жеребёнок» (1989) — цикл рассказов детского писателя Юрия Коваля (1938—1995).
 Жеребёнок Юнтэр — символ футбольного клуба «Боруссия», Германия.